Quayle est un  patronyme d'origine anglo-celtique, présent principalement sur l'île de Man, mais aussi en Écosse, en Angleterre et en Irlande. Il s'agit d'une forme anglicisée du gaélique Mac Phàil (gaélique d'Écosse), Mac Phóil (irlandais) et Mac Phaayl (mannois). Il signifie « fils de Pàil/Póil/Paayl », formes celtiques du prénom Paul.

Il est ou a été porté par plusieurs personnalités :
 Anna Quayle (née en 1936), actrice britannique.
 Anthony Quayle (1913-1989), acteur et producteur britannique.
 Ben Quayle (1976-), homme politique américain.
 Dan Quayle (né en 1947), homme politique américain,  vice-président des États-Unis entre 1989 à 1993 dans l'administration du président George H. W. Bush.
 Howard Quayle (né en 1967), homme politique et ministre en chef du gouvernement de l’île de Man depuis 2016.
 Mac Quayle, compositeur et producteur de musique américain.